Циганикова — словацкая фамилия. Известные носители:

 Битто Циганикова, Яна (род. 1983) — словацкий политик.
 Бохничкова, Андреа (род. 1977) — словацкая шахматистка.